Parenzo peut faire référence à:

Toponymie
 Parenzo en italien (Poreč en croate), une ville et une municipalité située en Istrie, dans le comitat d'Istrie, en Croatie

Patronymie
 Cesare Parenzo (1842-1898), un avocat et un homme politique italien.
 David Parenzo (1976- ), journaliste italien
 Maur de Parenzo (IV siècle) – le premier évêque de Porec
 Pietro Parenzo (XII siècle) – un podestà d'Orvieto, considéré comme un saint par l'Église catholique
 Sandro Parenzo (1944- ), un producteur de télévision italien